Giscon ou Gescon ou Gisgon (Γίσκων ou Γέσκων) est le nom de plusieurs personnalités carthaginoises. On connaît neuf personnages carthaginois de ce nom ; les principaux sont :

 Giscon Γίσκων (orateur carthaginois, IIe siècle av. J.-C
 Giscon Γίσκων (orateur carthaginois, début du IIIe siècle av. J.-C
 Giscon Γέσκων (général carthaginois, IIIe siècle av. J.-C.)
 Giscon Γίσκων (général carthaginois, IVe siècle av. J.-C